Эдуа́рдо Манчо́н Моли́на (, ; 24 июля 1930, Барселона — 29 сентября 2010, Барселона) — испанский футболист, игрок «Барселоны» (1950—1957), двукратный чемпион Испании.

Карьера 
С детства играл в футбол, в 1949 г. стал выступать за фарм-клуб «Барселоны», проведя успешный сезон попадает в основной состав команды. Был представителем знаменитого нападения клуба вместе с Басорой, Сесаром, Кубалой и Морено. В составе «сине-гранатовых» выступал на протяжении шести лет, забив 61 мяч в 161 матче.

Двукратный чемпион Испании (1951/52 и 1952/53) и обладатель Кубка страны (1952, 1953), четырёхкратный обладатель Кубка страны (1951, 1952, 1953, 1957). Дважды выигрывал Кубок Эвы Дуарте (испанский футбольный трофей в 1940—1953 гг., разыгрывавшийся победителями национального первенства и Кубка страны, то есть соответствующий современному Суперкубку Испании). За национальную сборную провел один матч, в 1954 г. в Стамбуле, в которой Испания проиграла Турции со счетом 0:1.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Оспиталет»